Не плутати з Volvo PV абревіатурою назви Volvo PersonVagnar, дивись автомобілі Volvo.

Volvo PV — це назва моделей, що використовувалися автомобільним виробником Volvo для низки автомобілів компанії перші сорок років її існування:
 1928—1929 Volvo PV4
 1929—1936 Volvo PV650 Series
 1935—1938 Volvo PV36
 1936—1945 Volvo PV51 Series
 1938—1958 Volvo PV800 Series
 1946—1950 Volvo PV60
 1947—1958 Volvo PV444
 1953—1960 Volvo PV445
 1958—1965 Volvo PV544

Останнім часом під назвою Volvo PV частіше за все розуміється остання серія, яка вийшла під індексом PV → PV 444—544 (1947—1969 рр.).

Volvo PV також скорочення для Volvo Personvagnar (), шведська назва для легкових автомобілів Volvo, на відміну від Volvo LV або Volvo Lastvagnar (), шведська назва для вантажівок Volvo.

Gallery 

Автомобілі Volvo
Автомобілі 1920-х
Автомобілі 1930-х
Автомобілі 1940-х
Автомобілі 1950-х
Автомобілі 1960-х
Автомобілі за алфавітом